Cahen oder Cahén ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Cahen (1846–1903), französischer Komponist
 Alfred Cahen (1929–2000), belgischer Diplomat
 Claude Cahen (1909–1991), französischer Orientalist
 Corinne Cahen (* 1973), luxemburgische Politikerin
 Ernest Cahen (1828–1893), französischer Organist und Komponist
 Eugène Cahen (1865–1941), französischer Mathematiker
 François Cahen (1944–2011), französischer Pianist und Komponist
 Fritz Max Cahén (1891–1966), deutscher Journalist
 Lucien Cahen (1912–1982), belgischer Geologe und Museumsdirektor
 Oscar Cahén (1916–1956), deutsch-kanadischer Maler und Illustrator
 Robert Cahen (* 1945), französischer Videokünstler
 Richard Maximilian Cahén (1890–1974), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Cahen-Konstante
 Cahn
 Cohen